Enteisung steht für:

 die Beseitigung von Winterglätte auf Flugbetriebsflächen, siehe Flächenenteisung
 die Beseitigung von Schnee und Eis auf Flugzeugen, siehe Flugzeugenteisung
 die Beseitigung von Schnee und Eis an Schienenfahrzeugen, siehe Abtau- und Enteisungsanlage
 die Beseitigung von Eis in einem Kfz-Türschloss, siehe Türschlossenteiser
 die Beseitigung von Eis in den Scheiben eines Kfz, siehe Scheibenenteisung
 die Beseitigung von Eis an der Fahrleitung von Oberleitungsbussen, siehe Fahrleitungsenteisung

Siehe auch:
 Enteisenung